Ipo eller IPO kan syfta på:

 Ipo (insektssläkte) – ett släkte av insekter i familjen dvärgstritar
 IPO – en hundsport, se Internationella prövningsordningen
 IPO – aktierna i ett aktiebolag blir tillgängliga för handel på en aktiebörs (från engelskans initial public offering), se börsintroduktion
 IPO – en tävling för filosofistudenter på gymnasienivå, se International Philosophy Olympiad